Alberto Jurado Forner (València, 1987), jugador professional de pilota valenciana 
 Álvaro Jurado Espinosa (Còrdova, 1981) futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 José Manuel Jurado Marín (1986, Sanlúcar de Barrameda), futbolista 
 Nekane Jurado (Pont de Suert), economista marxista i psicòloga clínica 
 Ramón Fernández Jurado (Almeria, 1914 – Barcelona, 1984), dirigent obrer i polític socialista 
 Rocío Jurado (Chipiona, 1946 - Alcobendas, 2006), cantant espanyola
 Timoteo Jurado (Castilblanco, ? - Madrid, 1947), guerriller antifranquista